Emigrato negli USA nel 1792, ebbe il merito di introdurre in America l'opera lirica.

Collegamenti esterni